San Marcial hace referencia a varios artículos:

Personas
 San Marcial de Limoges (siglo I), obispo de Limoges, celebrado el 30 de junio.
 San Marcial de África (siglo III), celebrado el 19 de abril.
 San Marcial de Córdoba (siglo III-IV), celebrado el 13 de octubre.
 San Marcial de Zaragoza (siglo IV), celebrado el 16 de abril.
 San Marcial de Roma, celebrado el 30 de julio.

Lugares
 San Marcial de Rubicon, localidad del municipio de Yaiza, provincia de Las Palmas, España.
 San Marcial (Zamora), localidad del municipio de El Perdigón, provincia de Zamora, España.
 San Marcial Ozolotepec, municipio en el estado mexicano de Oaxaca.
 Villa San Marcial, localidad de Argentina en la provincia de Entre Ríos;

Historia
 Batalla de San Marcial.